Fernán-Núñez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fernán-Núñez (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Fernán-Núñez (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar